Баган — многозначный термин.

Мифология 
 Баган — дух в славянской мифологии.

Населённые пункты

Мьянма 
 Паган (Баган) — древняя столица одноимённого царства

Россия 
 Баган — село в Новосибирской области, административный центр Баганского района.
 Баган — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области.

Река в России 
 Баган — река в Новосибирской области, впадает в озеро Ивановское.